Александр Бочкарёв:
 Бочкарёв, Александр Архипович (1866—1934) — сызранский иконописец, деятель старообрядчества.
 Бочкарёв, Александр Григорьевич (1921—1945) — Герой Советского Союза. 
 Бочкарёв, Александр Панкратьевич (1908—1985) — советский партийный и государственный деятель.